Barssia är ett släkte av svampar. Barssia ingår i familjen Helvellaceae, ordningen skålsvampar, klassen Pezizomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Skålsvampar
Barssia